Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 52 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа на во втором зале «Арене Кариока 2». В соревнованиях приняла участие 21 спортсменка из 21 страны. 

Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине является представительница КНДР Ан Гым Э, которая после Игр в Лондоне завершила спортивную карьеру.

Майлинда Кельменди принесла Косово первую медаль и первое золото на Олимпийских играх в истории этой страны. Японка Мисато Накамура второй раз в карьере выиграла олимпийскую бронзу после 2008 года.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Посев 
Посев спортсменов осуществляется согласно олимпийскому квалификационному рейтингу IJF.

<ol start="1">
  Андрея Кицу
  Майлинда Кельменди
  Мисато Накамура
  Эрика Миранда

<ol start="5">
  Ма Иннань
  Наталья Кузютина
  Гили Коэн
  Одетте Джуффрида

Соревнование

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсменки, проигравшие полуфиналисткам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир

Финал

Примечания

Ссылки 
 Дзюдо  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир  на сайте judobase.org 
 Результаты соревнований  на сайте sports-reference.com